

Localidades 
Reserve (Wisconsin)
Reserve (Kansas)
Reserve (Luisiana)
Reserve (Montana)
Reserve (Novo México)
Reserve Township

Desambiguações de topônimos